Фёдор Вишне́вский:
 Вишневский, Фёдор Владимирович (Черниговец) — поэт, переводчик и рецензент; генерал-майор.
 Вишневский, Фёдор Гаврилович (1799—1865) — российский революционер, декабрист, лейтенант Гвардейского экипажа.
 Вишневский, Фёдор Степанович (1682—1749) — участник Северной войны, капитан в царствование Петра I, генерал-майор и тайный советник в царствование Елизаветы Петровны.